Birger Jarl  — regente da Suécia
Birger da Suécia  — rei da Suécia
Birger Persson — nobre sueco
Birger, o Sorridente — jarl sueco

Desambiguações de antropônimos